Ribba kan syfta på:

 Valvribba –  en byggnadsdetalj
 Ribba (idrottsredskap) – ett redskap som används inom vissa hoppidrotter.
 Ribba  – en del av en målbur, se målbur.

Se även 
 "Ribban" (Ribergsborgs kallbadhus)